Калик — фамилия. Известные носители:

 Калик, Антон фон (1818—1866) — австрийский генерал-майор, первый руководитель военной разведки Австрийской империи.
 Калик, Денис Валерьевич (род. 1984) — актёр Гродненского областного драматического театра.
 Калик, Зиновий Маркович (1908—1994) — российский сценарист и кинорежиссёр, редактор, директор фильма.
 Калик, Михаил Наумович (1927—2017) — советский и израильский кинорежиссёр, сценарист.
 Калик, Энтони (род. 1997) — австралийский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 Каликов, Аманжол Каликович (1921—2018) — казахский советский общественно-политический деятель.